

Botanique 
 L'Oregon pine : Sapin originaire d'Amérique du nord, peut-être appelé Douglas d'Europe en fonction du lieu où il a été exploité.

Entreprises 
 Oregon scientific, fabricant de produits électroniques.

Histoire 
 Le Traité de l'Oregon est un accord signé en 1846 par les États-Unis et le Royaume-Uni fixant la frontière entre les deux pays dans l'Oregon Country.

Musique 
 Oregon est le nom d'un groupe d'ethno-jazz américain.

Navire
 SS Oregon, un paquebot transatlantique de la compagnie maritime britannique Dominion Line construit en 1882.
 SS Oregon, un paquebot transatlantique de la compagnie maritime britannique Guion Line lancé en 1883.

Toponyme 

 L'Oregon, un État des États-Unis ;
 Oregon, une ville de l'État de l'Illinois, aux États-Unis ;
 Oregon, une ville de l'État du Missouri, aux États-Unis ; 
 Oregon, une ville de l'État de l'Ohio, aux États-Unis ; 
 Oregon, une ville dans l’État du Wisconsin, aux États-Unis ; 
 L'Oregon Country est un terme qui fait référence à une région occidentale de l'Amérique du Nord ;
 Le territoire de l'Oregon (en anglais : Oregon Territory) est le nom donné à l'« Oregon Country » revendiqué à la fois par les États-Unis et le Royaume-Uni, puis au territoire sous administration américaine (en anglais : Organized incorporated territories of the United States) de 1848 à 1859 ;
 L'Oregon Inlet Station, une ancienne station de sauvetage située sur Pea Island, en Caroline du Nord, aux États-Unis.